

Geografia
 Capurso – comune italiano della città metropolitana di Bari

Persone
 Antonello Capurso – giornalista e scrittore italiano
 Leopoldo Capurso – allenatore di calcio a 5 italiano
 Marta Capurso – ex pattinatrice di short track italiana